Chahrokh (1377-1447), le plus jeune des quatre fils de Tamerlan ;
 Chahrokh Chah (1734-1796), chah de Perse.